Neugierde steht für:
 Neugierde (Pavillon), Typus eines Pavillons
 Große Neugierde, Pavillon (1835) von Karl Friedrich Schinkel
 Kleine Neugierde, Pavillon (1826) von Karl Friedrich Schinkel

Siehe auch:
 Neugier
 Der Neugierige
 Der neugierige Affe
 Der neugierige Garten